Фейтельсон - фамилия:

 Фейтельсон, Владимир Самойлович — лауреат Сталинской премии за освоение Печорского угольного бассейна (1949).
 Фейтельсон, Лорсер — американский художник.

См. также 
 Файтельсон